Scourge of Malice est le troisième album studio du groupe de black metal symphonique germano-italien Graveworm.

Comme pour son prédécesseur, As The Angels Reach The Beauty, la pochette de l'album a été réalisée par le dessinateur Luis Royo.

Le titre Fear of the Dark est une reprise du groupe de NWOBHM Iron Maiden.

Le titre Ars Diaboli est composé uniquement de chants grégoriens.

L'album est sorti le  sous le label Napalm Records.

Musiciens 

 Stefan Fiori – Chant
 Steve Unterpertinger – Guitare
 Eric Treffel – Guitare
 Diddi Schraffel – Basse
 Sabine Mair – Claviers
 Martin Innerbichler – Batterie
 Moritz Polin, Erwig Pfaffenzeller et Jorg Pfaffenzeller – Chants Gregoriens sur le titre "Ars Diaboli"

Liste des morceaux 

 Dreaded Time (Intro) – 1:48
 Unhallowed by the Infernal One – 5:59
 Abandonned by Heaven - 6:08
 Descending into Ethereal Mist – 6:46
 Threnody (Instrumental) – 4:30
 Demonic Dreams – 7:23
 Fear of the Dark (reprise de Iron Maiden) – 8:47
 In Vengeance of Our Wrath – 5:55
 Ars Diaboli (chants Gregoriens) – 1:13
 Sanctity within Darkness – 5:22

Album de Graveworm
Album musical sorti en 2001